Crociata spaziale (Poul Anderson) (The High Crusade) – romanzo di fantascienza del 1960 di Poul Anderson
Anno 1345: l'impossibile crociata (High Crusade – Frikassee im Weltraum) – film del 1994 diretto da Klaus Knoesel e Holger Neuhäuse, tratto dal romanzo